Eine Internationale Woche ist:

eine Reihe von Wochen des Gedenkens und der Aktionen, siehe Liste der Gedenktage und Aktionstage
das alljährliche Treffen der Deutschen Esperanto-Jugend in der Silvesterwoche